«О́гре» () — латвийский футбольный клуб из города Огре, основанный в начале 2011 года.

История 
Футбольный клуб был образован в 2011 году, и в первом же сезоне занял второе место в Рижской зоне Второй лиги Латвии. С первых дней существования клуба, перед ним была поставлена основная задача — пробиться в Первую лигу. В сезонах 2012 и 2013 годах «Огре» финишировала на третьем месте в Рижской зоне.

В начале 2014 года было объявлено о восстановлении чемпионата дублёров Высшей лиги, поэтому Первую лигу в этом году пополнили многие клубы Второй лиги. «Огре» заявила себя на участие в самый последний момент, после официального отказа рижского «Динамо», а также повторно выраженного нежелания играть в Первой лиге руководством клуба РТУ, прошлогодних победителей Второй лиги.

Перед своим дебютом в Первой лиге Латвии было объявлено, что «Огре» будут тренировать бывшие игроки национальной сборной Латвии, участники Евро 2004 — Андрей Прохоренков, в качестве главного тренера, и Андрей Рубин, как его помощник.

26 марта 2015 года было объявлено, что в будущем планируется создание полноценной футбольной академии города на базе футбольного клуба «Огре».

14 июля 2017 года решением комиссии ЛФФ по дисциплинарным делам (ДК ЛФФ) футбольный клуб «Огре» из-за грубых нарушений спортивной этики был исключён из Первой лиги.

Результаты выступлений

Текущий состав 
По состоянию на 25 июня 2017 года

Официальные лица

Главные тренеры 
  Игорь Троицкий (по 2013 год)
  Андрей Прохоренков (2014—2015)
  Михаил Землинский (2016)
  Игорь Троицкий (2017)

Известные игроки

Примечания 

Футбольные клубы Латвии
Спорт в Огре